Het ATP-toernooi van Miami 2014 (met de officiële naam Sony Open Tennis 2014) werd gespeeld van 19 tot en met 30 maart 2014. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-3 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 7-6(8) en 6-4.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi trok 306.842 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Miami
ATP-toernooi van Miami